Mahanaïm (Hébreu מחנים -- "les campements") peut faire référence :
 à la localité de Mahanaïm évoquée dans le Livre de la Genèse.
 au kibboutz appelé Mahanaïm
 à la maison Beth Mahanaïm  à Jérusalem

Homonymie de toponyme